Saint-Florent har flera betydelser:

 Saint-Florent, fransk kommun i Haute-Corse, huvudort i Nebbio.
 Saint-Florent, före detta fransk kommun i Dordogne som idag ingår i Clermont-de-Beauregard
 Saint-Florent, fransk kommun i Loiret
 Saint-Florent, före detta fransk kommun i Maine-et-Loire som idag ingår i Saint-Hilaire-Saint-Florent
 Saint-Florent, före detta fransk kommun Deux-Sèvres, som idag ingår i Niort